Heufeld ist der Name folgender Orte:

 Heufeld (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Heufeld (Gemeinde Gloggnitz), Katastralgemeinde von Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Heufeld ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Heufeld (1731–1795), österreichischer Lustspieldichter